Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 20. Wahlperiode nach der Bundestagswahl 2021. Die Wahlperiode begann mit der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober 2021 und endet mit der konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages nach der nächsten Bundestagswahl (regulär 2025).

Von den 736 Sitzen im Bundestag entfielen auf Basis des Wahlergebnisses 206 auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 152 auf die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), 45 auf die Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU), 118 auf Bündnis 90/Die Grünen, 92 auf die Freie Demokratische Partei (FDP), 83 auf die Alternative für Deutschland (AfD), 39 auf Die Linke und einer auf den Südschleswigschen Wählerverband (SSW).


Zusammensetzung

Fraktionsvorstände

Präsidium 

 Bundestagspräsidentin
 Bärbel Bas (SPD)
 Bundestagsvizepräsidenten
 SPD
 Aydan Özoğuz
 CDU/CSU
 Yvonne Magwas (CDU)
 Bündnis 90/Die Grünen
 Claudia Roth (bis 8. Dezember 2021)
 Katrin Göring-Eckardt (ab 9. Dezember 2021)
 FDP
 Wolfgang Kubicki
 AfD
 N.N.
 Die Linke
 Petra Pau
 Alterspräsident
 Wolfgang Schäuble (CDU)

Abgeordnete 
Die Liste der Mitglieder des 20. Bundestages:

Legende:

Ausgeschiedene Abgeordnete 
Anmerkung: Kursiv gesetzte Abgeordnete nahmen durch ihren Mandatsverzicht vor der Konstituierung des Bundestags an keiner Sitzung teil.

Weblinks 
 Bundestagswahl 2021: Gewählte in Landeslisten und Wahlkreisen. In: bundeswahlleiter.de, abgerufen am 27. September 2021.
 Ausgeschiedene Abgeordnete der 20. Wahlperiode – bundestag.de

Einzelnachweise 

 20